

Тре-Вілле —  муніципалітет у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Тренто
 Тре Чіме ді Лаворедо — гірський масив у Сестенських Доломітах

Тре () — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Тре () — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Тре () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Тре () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер

 Тре-Сан-ан-Уш — муніципалітет у департаменті Ер

Тре — громада в кантоні Во

Інше 
 Тре Кул — барабанщик гурту Green Day
 Тре Пенне — сан-маринський футбольний клуб
 Тре Фйорі — сан-маринський футбольний клуб